Wüsthof steht für:

 Wüsthof, Weiler bei Mittelstendorf bei Soltau im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen

 Wüsthof (Unternehmen), deutscher Messerhersteller

Siehe auch:
 Woesthoff
 Wüsthoff